CakePHP — это программный каркас для создания веб-приложений, написанный на языке PHP и построенный на принципах открытого ПО. CakePHP реализует паттерн «Модель-Вид-Контроллер» (MVC).

Изначально создавался как клон популярного Ruby on Rails, и многие идеи были заимствованы именно оттуда:

 Своя файловая структура
 Поддержка множества плагинов
 Абстракция данных (PEAR::DB, ADOdb, и собственная разработка Cake)
 Поддержка множества СУБД (PostgreSQL, MySQL, SQLite), может быть подключен к другим СУБД, например Firebird

CakePHP отличается от других своих собратьев (Symfony, PHPonTrax) тем, что он полностью совместим как с PHP4 так и с PHP5.

Описание и возможности 
 диспетчер URL с применением регулярных выражений
 генерация всего кода по схеме базы данных (требуется соблюдать стандарт именования столбцов)
 проверка форм
 компоненты для авторизации, ограничения доступа (ACL), управления сессиями, cookies, представления древовидной информации (в виде Nested Sets)
 хелперы (компоненты) для генерации и заполнения форм, деления на страницы (paginate), управления кэшем, JavaScript (в том числе и AJAX)
 механизм интернационализации для работы сайта на множестве языков
 генерация SQL-запросов, в том числе для таблиц с отношениями один ко многим и многие ко многим, ORM
 Скаффолдинг и генерация CRUD-страниц для сущностей, Router::mapResources c Put Delete Get Post.
 Автогенератор кода Bake
 Миграции
 Консольная интеграция, класс Shell и задачи Task
 Плагины (как отдельные расширяемые приложения), компоненты и поведения,
 Поддержка Simple Test
 Раскладки (layouts) и темы (Themes)
 Низкий порог вхождения — быстрая разработка, основана на соглашениях (взят курс на Ruby On Rails)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт CakePHP 
 Конференция Google groups русского сообщества CakePHP 
 cakephp@conference.jabber.ru Русскоязычная jabber-конференция 
 Проекты на базе фреймворка
  VaM Cart — open source «движок» интернет-магазина на базе CakePHP 
  OpenSource Project cakesocial — основа для создания соц сетей  * проект не развивается с 2010 года
 CakeStrap — is a simple HTML5 Ready Bootstrap for CakePHP Applications 
 Toptal's Most Common Mistakes CakePHP Developers Make 

Веб-фреймворки на PHP
Программное обеспечение с лицензией MIT
Свободные библиотеки программ